Buhalnița ist der Name mehrerer Orte in Rumänien: 

 Buhalnița (Iași), Dorf im Kreis Iași
 Buhalnița (Neamț), Dorf im Kreis Neamț